Stora Svartåstjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Stora Svartåstjärnen (Lima socken, Dalarna), sjö i Malung-Sälens kommun, 
Stora Svartåstjärnen (Malungs socken, Dalarna), sjö i Malung-Sälens kommun,

Se även
Svartåstjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn